Соревнования по спортивной гимнастике в командном многоборье среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 19 сентября. Приняли участие 36 спортсменок из 6 стран. Квалификация соревнований состоялась 17 сентября. По её итогам в финал прошли 6 стран. Итоговая сумма команды за каждое упражнение рассчитывалась по результатам выступления четырёх лучших спортсменов на снаряде.

Первоначально бронзовые медали завоевала сборная Китая, однако в 2010 году Международный олимпийский комитет на заседании исполкома принял решение дисквалифицировать китайскую сборную, поскольку в ходе расследования удалось выяснить, что китайской гимнастке Дун Фансяо во время Игр в Сиднее было всего 14 лет, а по правилам МОК к участию в Олимпийских играх допускаются спортсменки, достигшие 16-летнего возраста. Таким образом бронза досталась гимнасткам из США. Серебряные медали завоевали представительницы сборной России, а олимпийскими чемпионками стали гимнастки из Румынии.

Призёры

Соревнование 
Курсивом выделены результаты, не попавшие в итоговую сумму.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте sports-reference.com  
 Официальный олимпийский отчёт